Forino (makedonska: Форино) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Gostivar, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Forino ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Forino är varierad. Forino ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Forino. Runt Forino är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gostivar,  kilometer sydväst om Forino. 

I omgivningarna runt Forino växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opsjtina Gostivar